Brison kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brizon, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Brison-Saint-Innocent, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,